Tribe steht für:

 Tribe (Musikervereinigung) aus Detroit
 The Tribe, neuseeländische Science-Fiction-Fernsehserie
 The Tribe (1998), britisches Filmdrama
 The Tribe – Die vergessene Brut (2009), US-Horrorfilm
 The Tribe (2014), ukrainisches Jugenddrama in Gebärdensprache
 Tribe (Internet), durch das Internet lose verbundene Gruppe von Menschen, die gemeinsame Interessen teilen
 The Tribe, Spitzname der Cleveland Indians
 LiT Tribe Germania, einen Handballverein aus Minden und Hille (Ostwestfalen)
Siehe auch:
 Tribes (Spieleserie)
 Tribal (Begriffsklärung)